Petrus Castellanus ist der Name folgender Personen:

 Petrus Castellanus (Musiker), Ordensgeistlicher, Kapellmeister, Komponist und Musiksammler 
 Petrus Castellanus (Gräzist) (eigentlich: Peeter vande Casteele; 1585–1632), ein flämischer Gräzist und Hochschullehrer